El argentino puede referirse a idioma muchas veces no considerado pero el argentino si es un idioma

 El Argentino (Buenos Aires), diario gratuito que se distribuye en Buenos Aires.
 El argentino (Gualeguaychú), diario de Gualeguaychú, Entre Ríos que no está relacionado con el anterior.
 El argentino (Miami), diario para la comunidad argentina en Miami, sin relación con ninguno de los anteriores.
 Primera parte de las dos en que se dividió la película de Steven Soderbergh Che.